James Graham (1612–1650) – szkocki arystokrata, poeta, żołnierz i polityk, 1. markiz Montrose
 James Graham (1631–1669) – szkocki arystokrata, sędzia i polityk, 2. markiz Montrose
 James Graham (1657–1684) – szkocki arystokrata i polityk, 3. markiz Montrose
 James Graham (1682–1742) – szkocki arystokrata i polityk, 1. książę Montrose
 James Graham (1745–1794) – szkocki seksuolog
 James Graham (1753–1825) – brytyjski polityk, 1. baronet Kirkstall
 James Graham (1755–1836) – szkocki arystokrata i polityk, lord szambelan, 3. książę Montrose
 James Graham (1761–1824) – brytyjski polityk, 1. baronet Netherby
 James Gillespie Graham (1776–1855) – szkocki architekt
 James Graham (1792–1861) – brytyjski polityk, wielokrotny minister, Pierwszy lord Admiralicji, 2. baronet Netherby
 James Graham (1799–1874) – szkocki arystokrata i polityk, lord steward, 4. książę Montrose
 James Graham (1870–1950) – amerykański strzelec sportowy, dwukrotny złoty medalista w strzelectwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912
 James Graham (1878–1954) – szkocki arystokrata oficer, wojskowy i polityk, 6. książę Montrose
 James Graham (1907–1992) – szkocki arystokrata i polityk, minister spraw zagranicznych Rodezji, 7. książę Montrose
 James Graham (ur. 1935) – szkocko-rodezyjski arystokrata i polityk, 8. książę Montrose
 James Graham (ur. 1985) – angielski rugbysta
 James Graham – pseudonim Jacka Higginsa

Zobacz też 
 
 James Graham Ballard